{{Infotaula persona
| nom = Anton Florian
| alies = '| titol_personal = Príncep de Liechtenstein, duc d'Opava, duc de Jägerndorf i comte de Rietberg
}}Anton Florian' (1656-1721) fou el cinquè príncep de Liechtenstein entre 1718-1721 i des de 1719 va ser el primer governant del recent creat estat de Liechtenstein.

 Vida 
Anton Florian havia nascut el 28 de maig de 1656 al castell Wilfersdorf fill de Hartman III de Liechtenstein i de la comtessa Sidònia Isabel de Salm-Reiffer. Des de petit es van preocupar que tingués una educació que l'habilités en el futur per a tenir un càrrec polític a la cort imperial. El 1676 va ser nomenat camarlenc imperial a la cort dels Habsburg i el 1687 primer intendent hongarès. Dos anys més tard va ser admès al consell privat de l'emperador Leopold I del Sacre Imperi Romanogermànic que, el va enviar com ambaixador seu a la cort papal a Roma.

Per ser un home culte, el 1693 se li va encomanar l'educació de l'arxiduc Carles, el qui seria més endavant emperador Carles VI.
El 1697 va ser guardonat amb l'Orde del Toisó d'Or. Entre 1703 i 1711 va viatjar a Espanya per negociar la candidatura com a futur rei. Va rebre el reconeixement i suport del Principat de Catalunya, les corones d'Aragó, València, Sicília i Nàpols. En tots aquests territoris va aconseguir que el reconeguessin amb el nom de Carles III. El 1708 el nou rei Carles III es va instal·lar a Barcelona, amb Anton Florian fent de primer ministre. Per aquesta tasca, Anton Florian va rebre el títol de Grande de España''. Però l'altre candidat al tron, Felip de Borbó, no va renunciar i la guerra va ser inevitable.

Amb la mort inesperada el 1711 del germà de l'arxiduc, Josep I del Sacre Imperi Romanogermànic, Carles i Anton Florian, tornen a Viena. El 23 de gener de 1719, l'emperador Carles decretà crear un nou estat amb la unió dels comtats de Schellenberg i Vaduz, al qual anomenarà Principat de Liechtenstein, posant com a governant a Anton Florian, ja que la família Liechtenstein eren els propietaris d'aquelles terres des de 1699, i aleshores Anton Florian era el membre masculí de més edat de la família Liechtenstein.

Matrimoni i descendència 
Anton Florian es va casar el 15 d'octubre de 1679 amb la comtessa Eleonore Barbara von Thun und Hohenstein (1661 - 1723). La parella van tenir la següent descendència:
 Francesc Agustí (1680 – 1681).
 Eleonora (1681 – 1682).
 Antònia Maria (1683 - 1715), casada en primeres núpcies amb el comte Johann Adam de Lamberg (1677 - 1708), i en segones núpcies amb el comte Maximilian Ehrgott de Kuefstein (1676 - 1728).
 Karl Josef (1685).
 Antoni Ignaci (1689 – 1690).
 Josef Johann Adam (1690 - 1732).
 Inocenci Francesc (1693 – 1707).
 Maria Carolina (1694 - 1735), casada amb el comte Francesc Guillem de Salm-Reifferscheidt (1670 – 1734).
 Karl Josef (1697 – 1704).
 Ana María (1699 – 1753), casada en primeres núpcies amb el comte Johann Ernest de Thun-Hohenstein, i en segones núpcies amb el seu cosí, el príncep Josef Wenzel I de Liechtenstein (1696 - 1772).
 Maria Eleonora (1703 - 1757), casada amb el comte Frederic August de Harrach-Rohrau (1696 - 1749).

Mort i successió 
Va morir l'onze d'octubre de 1721 a Viena i va ser sepultat a la cripta familiar de l'església de la Nativitat a Vranov u Brna (Moràvia). El títol de príncep de Liechtenstein va passar al seu fill Josef Johann Adam.

Ancestres

Referències

Bibliografia 

 Evelin Oberhammer "Der ganzen Welt ein Lob und Spiegel, Das Fürstenhaus Liechtenstein in der frühen Neuzeit",editorial Verlag für Geschichte und Politik / R. Oldenbourg Verlag,Viena 1990, ISBN=3-7028-0300-9

Cavallers del Toisó d'Or
Prínceps de Liechtenstein
Morts a Viena
Persones de la Baixa Àustria
Naixements del 1656
Morts el 1721